Noville − miasto i gmina w południowo-zachodniej Szwajcarii, w francuskojęzycznej części kraju, w kantonie Vaud. W 2012 roku gmina liczyła 734 mieszkańców.

Przypisy 

Noville
Gminy w kantonie Vaud